Highlord — итальянская рок-группа из Турина, играющая в стиле пауэр-метал.

В музыкальном плане Highlord часто характеризуют, как европейский пауэр-метал с элементами прогрессивного метала. В текстах песен музыканты часто обращаются к жанру фэнтези, а также делают кавер-версии композиций из аниме.

История 
Группа была образована в 1996 году под названием Avatar. В том же году коллектив записал своё первое демо, получившее название Time of the Avatar. Демозапись привлекла внимание лейбла Underground Symphony, который предложил группе контракт, но из-за проблем с составом музыкантам пришлось от него отказаться.

Два года спустя, с обновлённым составом, под названием и с новым вокалистом по имени Васче, группа заключила контракт North Wind Records и в 1999 году выпустила свой дебютный альбом Heir Of Power. Годом позже Highlord выпустили второй альбом When The Aurora Falls…, после которого Васче ушел из группы и ему на смену пришел Андреа Маркизио.

Третий альбом коллектива, получивший название Breath Of Eternity, был выпущен в 2002 году, а в 2004 за ним последовал Medusa’s Coil.

В 2006 Highlord выпустили альбом Instant Madness, на японское издание которого вошла кавер-версия песни  из аниме «Жемчуг дракона Z». Следующий альбом группы The Death Of The Artists, для которого группа записала свою версию композиции Zankokuna Tenshi No Te-ze из аниме «Евангелион», а также кавер на песню Билли Айдола Rebel Yell, вышел в 2009 году.

Свой седьмой альбом The Warning After коллектив выпустил в 2013 году. В записи альбома принял участие Ральф Шиперс из Primal Fear. Следующий альбом Hic Sunt Leones вышел в 2016 году. В качестве приглашённых вокалистов на нём появились Аполло Папафанасио и Линнея Викстрём из Therion.

Дискография 
 Time of the Avatar (1996) — демозапись
 Heir Of Power (1999)
 When The Aurora Falls… (2000)
 Breath Of Eternity (2002)
 Medusa’s Coil (2004)
 Instant Madness (2006)
 The Death Of The Artists (2009)
 The Warning After (2013)
 Hic Sunt Leones (2016)

Состав группы 
 Текущий состав
 Andrea Marchisio — вокал и бэк-вокал
 Stefano Droetto — гитара
 Diego De Vita — бас-гитара
 Lele Mr. Triton — клавишные, пианино, клавесин
 Luca Pellegrino — ударные

 Бывшие участники
 Vascè — вокал, гитара
 Alessandro Muscio — клавишные, пианино и клавесин

Примечания 

Рок-группы Италии
Пауэр-метал-группы Италии
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1996 году